El Còrrec de les Calçades és un torrent de la Catalunya Nord, d'orientació nord-oest - sud-est dels termes comunals de Sant Joan la Cella i Banyuls dels Aspres, a la comarca del Rosselló (Catalunya del Nord).

És un curs d'aigua discontinu, de règim torrencial, que es forma a la Plana del Rosselló, en el terme de Sant Joan la Cella; a la seva zona meridional, a llevant de la urbanització de la Usardeta, per la confluència del Còrrec del Salt de la Folla, que ve del nord, i del Còrrec de, que ve del sud-oest del nucli vell de Sant Joan la Cella. D'allà marxa cap al sud-est, per entrar de seguida en el terme de Banyuls dels Aspres. Travessa aquest terme pel nord-est, fins que, finalment, entra en el terme de Brullà. Segons el lloc del seu curt traçat, rep els noms de Còrrec de les Calçades, Còrrec de Passabou i, finalment, Còrrec de la Bassa, o, simplement, la Bassa.

Referències 

Banyuls dels Aspres
Brullà
Cursos d'aigua del Rosselló